Na sexta temporada da Liga de Fútbol Indoor (ou Liga Fertiberia de Fútbol Indoor por razões comerciais), participaram 10 clubes dividos em 2 grupos, seguido de play-off. O FC Porto manteve-se como o único competidor não espanhol.

Fase Regular

Grupo 1

Grupo 2

Play-Offs

Futebol Indoor